Eckhel ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Hilaria von Eckhel, Geburtsname von Anna Hilaria Preuß (1873–1948), deutsche Schriftstellerin
 Joseph Hilarius Eckhel (1737–1798), österreichischer Jesuit und Numismatiker

Siehe auch:
 Eckel